Хаккяри:

 Хаккяри — провинция в Турции
 Хаккяри — её столица
 Хаккяри — горы на юго-востоке Турции